Die Verbände der Nord- und Zentralamerikanischen und karibischen Fußballkonföderation (CONCACAF) haben drei feste Plätze für die Fußball-Weltmeisterschaft 2014, die sich die Vereinigten Staaten, Costa Rica und Honduras sichern konnten. Ein weiterer WM-Teilnehmer wurde in einer interkontinentalen Entscheidungsbegegnung gegen den ozeanischen Vertreter Neuseeland (OFC) ermittelt. Diesen Vergleich gewann Mexiko und qualifizierte sich somit ebenfalls für die WM-Endrunde.

Für die Qualifikation meldeten sich alle 35 Verbände der CONCACAF, die auch Mitglied des Weltverbandes FIFA sind. Die Bahamas zogen sich nach der ersten Runde aus dem Wettbewerb zurück.

Reglement der FIFA 
Gemäß FIFA-Regularien konnten die Vorrundenspiele in Form von Gruppenspielen und Pokalspielen jeweils in Hin- und Rückspielen ausgetragen werden oder in Ausnahmefällen in Turnierform in einem der beteiligten Länder. In den Gruppenspielen wurden drei Punkte für einen Sieg vergeben und je einer für ein Unentschieden. Es entschieden folgende Kriterien:
höhere Anzahl Punkte
bessere Tordifferenz
höhere Anzahl erzielter Tore
höhere Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften
bessere Tordifferenz aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften
höhere Anzahl Tore aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften
höhere Anzahl Auswärtstore aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften, wenn nur zwei Mannschaften betroffen sind.

Hätten zwei Mannschaften gemäß diesen Kriterien gleich abgeschnitten, hätte ein Entscheidungsspiel angesetzt werden können. Dieser Fall trat nicht ein.

In den Pokalspielen zählte bei Torgleichheit nach den beiden Spielen die höhere Anzahl erzielter Auswärtstore. War auch die Anzahl der Auswärtstore gleich, wurde eine Verlängerung gespielt. Wenn in der Verlängerung kein Tor fiel, wurde die Begegnung im Elfmeterschießen entschieden. Bei gleich vielen Toren in der Verlängerung qualifizierte sich die Auswärtsmannschaft aufgrund mehr erzielter Auswärtstore.

Modus 
Die Qualifikation in der CONCACAF-Zone wurde in vier Runden gespielt. Zunächst traten in einer K.-o.-Runde die auf Platz 26 bis 35 gesetzten Mannschaften gegeneinander an, um die Zahl der Mannschaften auf 30 zu reduzieren. In der zweiten Runde bildeten die auf Platz 7 bis 25 gesetzten Verbände sowie die fünf Qualifikanten der 1. Runde sechs Vierergruppen, aus denen sich jeweils der Gruppenerste für die 3. Runde qualifizierte. In der 3. Runde stiegen dann auch die sechs topgesetzten Mannschaften in die Qualifikation ein. Die zwölf Mannschaften wurden in drei Vierergruppen eingeteilt, aus denen sich jeweils die beiden Gruppenbesten für die 4. Runde qualifizierten. In der 4. Runde spielten die sechs verbliebenen Nationalmannschaften im Ligasystem um die drei direkten WM-Plätze sowie den Play-off-Platz.

Erste Runde 
In der ersten Runde traten die zehn in der FIFA-Weltrangliste am schlechtesten platzierten Mannschaften im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die fünf Sieger der ersten Runde rückten in die zweite Runde vor.

|}
1 Da es auf Montserrat keine geeignete Spielstätte gibt, wurde das Heimspiel von Montserrat im Ato Boldon Stadium in Trinidad und Tobago ausgetragen.
2 Aufgrund staatlicher Einmischung wurde der Verband von Belize durch die FIFA vorläufig suspendiert. Das für den 19. Juni 2011 terminierte Rückspiel wurde abgesagt und auf einen späteren, zuerst nicht bestimmten Termin vor dem 10. Juli 2011 verschoben. Am 7. Juli hob die FIFA die Suspendierung provisorisch auf; das Rückspiel wurde am 17. Juli im Estadio Olímpico Metropolitano in Honduras ausgetragen. Hätte sich die Lage nicht normalisiert, wäre Belize vom Qualifikationswettbewerb ausgeschlossen worden.
3 Da es auf Anguilla keine geeignete Spielstätte gibt, wurde das Heimspiel von Anguilla im Estadio de Fútbol Panamericano de San Cristóbal in der Dominikanischen Republik ausgetragen.

Zweite Runde 
Die Auslosung der Qualifikationsgruppen fand am 30. Juli 2011 in Rio de Janeiro statt.

Gruppe A 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe B 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe C 
Tabelle

Anmerkung: Im August 2011 zog sich die Mannschaft der Bahamas aus der WM-Qualifikation zurück.

Spielergebnisse

Gruppe D 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe E 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe F 
Tabelle

Spielergebnisse

Dritte Runde

Gruppe A 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe B 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe C 
Tabelle

Spielergebnisse

Vierte Runde 
Die drei Gruppensieger und Gruppenzweiten der dritten Runde bildeten eine Sechsergruppe. Gespielt wurde ab Februar 2013 im Meisterschaftssystem mit Hin- und Rückspielen. Die drei ersten Mannschaften konnten sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 direkt qualifizieren. Die viertplatzierte Mannschaft qualifizierte sich für die interkontinentalen Entscheidungsspiele gegen den Sieger der OFC-Qualifikation, Neuseeland.

Tabelle

Spielergebnisse

Beste Torschützen 
Fett gesetzte Spieler sind mit ihren Mannschaften für die WM qualifiziert.

Weblinks 
 Offizielle FIFA-Seite zur Qualifikation für die Fußball-WM 2014
 Offizielle Seite der CONCACAF zur Qualifikation für die Fußball-WM 2014 im Webarchiv

Einzelnachweise 

Qualifikation CONCACAF
Weltmeisterschaft 2014/Qualifikation CONCACAF
Weltmeisterschaft 2014/Qualifikation CONCACAF
Weltmeisterschaft 2014/Qualifikation CONCACAF